

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 17, w tym 15 podstawowych
 Żuków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. polkowickim, w gminie Polkowice
 Żuków – osada leśna w woj. dolnośląskim, w pow. polkowickim, w gminie Polkowice
 Żuków – wieś w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Włodawa
 Żuków – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Miączyn
 Żuków – wieś w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Nowe Miasteczko
 Żuków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Grodzisk Mazowiecki
 Żuków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Mińsk Mazowiecki
 Żuków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Wieniawa
 Żuków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Mokobody
 Żuków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Sochaczew
 Żuków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Puszcza Mariańska
 Żuków – wieś w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Cieszanów
 Żuków – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Solec-Zdrój
 Żuków – przysiółek wsi Winiary w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Pińczów
 Żuków – część wsi Goźlice w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Klimontów
 Żuków – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Samborzec
 Żuków – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Przelewice

Miejscowości na Ukrainie (ukr. Жуків, Żukiw) 
 Żuków – wieś w obwodzie chmielnickim, w rejonie sławuckim, centrum miejscowej silskiej rady
 Żuków – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie tłumackim, centrum miejscowej silskiej rady
 Żuków – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie złoczowskim, centrum miejscowej silskiej rady
 Żuków – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie brzeżańskim, centrum miejscowej silskiej rady

Inne 
 Żuków – pasmo górskie w Górach Sanocko-Turczańskich

Zobacz też 
 Żuków Dolny – część miasta Czeskiego Cieszyna w kraju morawsko-śląskim, w Czechach
 Żuków Górny – część miasta Czeskiego Cieszyna w kraju morawsko-śląskim, w Czechach
 Żuków Pierwszy
 Żuków Drugi
 Żuków-Kolonia
 Żuków Stary
 Żukówka
 Żukówko